93. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie najwyższej rangi, które odbyły w dniach 24–27 września 2020 w miejscowości Imola, we Włoszech. Były to czternaste zorganizowane w tym kraju, a drugie w tej miejscowości (poprzednio w 1968) mistrzostwa świata. Decyzja o wyborze Imoli została ogłoszona przez UCI 2 września 2020, która przeniosła na skutek pandemii COVID-19 te zawody z miejscowości Aigle i Martigny, w Szwajcarii. Ze względu na warunki organizacyjne i epidemiologiczne ograniczono liczbę konkurencji do czterech (wyścig elity ze startu wspólnego i jazda indywidualna na czas – kobiet i mężczyzn).

Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Holenderka Anna van der Breggen, zdobywczyni dwóch złotych medali. Reprezentanci Polski nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Michała Kwiatkowskiego w wyścigu ze startu wspólnego.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 363 osoby (156 kobiet i 207 mężczyzn) z 55 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: gospodarz mistrzostw Włochy (19 osób) oraz Belgia, Holandia i Niemcy (17 osób). Zgodnie z ustaleniami Komitetu Zarządzającego UCI obowiązywał specjalny system kwalifikacji. Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 17 marca 2020. Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby oraz dodatkowo mógł wystartować aktualny obrońca tytułu.

Reprezentacja Polski 
Reprezentacji Polski na podstawie zasad kwalifikacji do wyścigów ze startu wspólnego, ogłoszonych przez Komitet Zarządzający UCI przyznano 2 września 2020 następujące maksymalne limity startujących zawodników i zawodniczek: 6 – start wspólny elity mężczyzn i 6 – start wspólny elity kobiet.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

!